Friedrich Wirth ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wirth (Fabrikant) (1772/1773–1833), deutscher Fabrikant
 Friedrich Wirth (Unternehmer) (1806–1883), deutscher Möbelfabrikant

 Friedrich Christian Wirth (1826–1895), deutscher Bankier und Politiker (Liberale Vereinigung)

Siehe auch:
 Fritz Wirth